Alcazaba steht für:

 Alcazaba (Festung), maurischer Festungstyp in Spanien
 Alcazaba (Málaga)
 Alcazaba (Almería)
 Alcazaba (Berg), ein Berg (3371 m) in der Sierra Nevada, Spanien
 Simón de Alcazaba y Sotomayor (1470–1535), portugiesischer Erforscher Patagoniens in spanischem Auftrag